Мугоша — фамилия. Известные носители:

 Мугоша, Андрия — Народный герой Югославии.
 Мугоша, Душан — Народный герой Югославии.
 Мугоша, Рако — Народный герой Югославии.
 Мугоша, Стефан (род. 1992) — черногорский футболист, нападающий.
 Мугоша, Шпиро — Народный герой Югославии.